Fejjel a falnak, 1959-ben bemutatott francia film, rendezte: Michael Cimino
 Fejjel a falnak (Getting Straight) (1970) amerikai film Richard Rush rendezésében 
 Fejjel a falnak, 1994-ben bemutatott amerikai film, rendezte: John Frankenheimer
 Fejjel a falnak, 1996-ban bemutatott amerikai film, rendezte: Ron Shelton
 Fejjel a falnak, 1997-ben bemutatott francia film, rendezte: Pierre Richard
 Fejjel a falnak, 2011-ben vetített amerikai televíziós sorozat